Autosport
Formule Palmer Audi

 Psychiatrie
Forensisch psychiatrische afdeling